Peniagone är ett släkte av sjögurkor. Peniagone ingår i familjen Elpidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Peniagone